В 2008 году свой титул в Пекине среди женщин-парниц завоевал испано-датский дуэт Анабель Медина Гарригес / Каролина Возняцки, переигравшие в финале китайский дуэт Хань Синьюнь / Сюй Ифань.

Сеянные 

   Катарина Среботник /  Ай Сугияма  (Четвертьфинал, снятие с турнира из-за травмы правого запястья у Среботник)
  Янь Цзы /  Чжэн Цзе  (Четвертьфинал)
  Пэн Шуай /  Сунь Тяньтянь (Первый раунд)
  Ивета Бенешова /  Владимира Углиржова (Первый раунд)

Сетка

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Китая по теннису 2008